Текваутитлан има више значења:

 Текваутитлан (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Текваутитлан (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику